La Coupe d'Ukraine féminine de football est une compétition à élimination directe organisée par la Fédération de football d'Ukraine, opposant les clubs ukrainiens de football féminin. Le tournoi est créé en 1992.

Le Zhytlobud-1 Kharkiv est le club le plus titré avec 11 sacres, tandis que c'est le Legenda Tchernihiv qui a disputé le plus de finales (14 dont 4 victoires). Le Vorskla Poltava (ex Zhytlobud-2 Kharkiv) est le triple tenant du titre en 2022.

Palmarès par saison

Palmarès par club

Notes et références

Liens externes 
 Fédération de football d'Ukraine

Compétition de football en Ukraine
Ukraine
Ukraine
Sport féminin en Ukraine